Paschtschenko (kyrillisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Filippowitsch Paschtschenko (1885–1972), russischer Komponist
 Olga Paschtschenko (* 1986), russische Pianistin, Fortepianistin, Cembalistin und Organistin
 Pjotr Petrowitsch Paschtschenko (* 1991), russischer Biathlet